Een verkeersweg:
 N441 (België)
 N441 (Frankrijk)
 N441 (Nederland), zie Provinciale weg 441
 N-441 (Spanje)
 N441 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing